Ростоши — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ростоши — прежнее название села Белес Зеленовского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Ростоши — село в Эртильском районе Воронежской области.
 Ростоши — микрорайон города Оренбурга Оренбургской области.
 Ростоши — река в Самарской области.

См. также